Села:
 Лиман Перший — Полтавська область, Решетилівський район
 Лиман Перший — Харківська область, Дворічанський район